Села:
 Никифорівка — Донецька область, Бахмутський район
 Никифорівка — Кіровоградська область, Долинський район